Table des caractères Unicode U+2300 à U+23FF.

Signes techniques divers (Unicode 1.1 à 10.0) 
Comprend des variantes de forme de lettres grecques, de signes de ponctuation, et des symboles fléchés ou mathématiques (opérateurs), dont certains sont des fragments de caractères (destinés à être juxtaposés sur plusieurs lignes. Contient aussi des symboles chimiques, d’électricité ou d’électronique, ou des icônes informatiques (symboles de clavier, sablier, montre, etc.). Contient enfin des symboles géométriques divers (coins de rectangles, papillons d’imprimeurs et marques de découpe, lignes jointives, cercles, triangles, carrés, parallélogramme, trapèze, hexagone, losanges, etc.). Ces symboles incluent parfois des diacritiques précomposés.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 3.0

Compléments Unicode 3.2

Compléments Unicode 4.0

Compléments Unicode 4.1

Compléments Unicode 5.0

Compléments Unicode 5.2

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 9.0

Compléments Unicode 10.0

Voir aussi

Références externes 
   Miscellaneous Technical, table sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00230